В США насчитывается 2 округа с названием Сент-Луис ():

 Сент-Луис (округ, Миннесота)
 Сент-Луис (округ, Миссури)

См. также 
 Сент-Луис (значения)